Phenomena steht für:
 Phenomena (Demogruppe), eine 1987 gegründete Amiga-Demogruppe
 Phenomena (Film), italienischer Spielfilm des Regisseurs Dario Argento aus dem Jahr 1985
 Phenomena (Musikprojekt), ein Rockmusikprojekt von Tom Galley und Wilfried F. Rimensberger

Siehe auch:
 Phänomen
 Phänomena
 Phenomenon